Тэнди — фамилия. Известные носители:
 Тэнди, Джессика (1909—1994) — английская актриса.
 Тэнди, Мэган (более известна под фамилией Хейник; род. 1988) — канадская биатлонистка, участница олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
 Тэнди, Ричард (род. 1948) — британский музыкант, клавишник, мультиинструменталист.